Vestey ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Vestey, 3. Baronet (* 1944), britischer Geschäftsmann und Automobilrennfahrer
 Samuel Vestey, 3. Baron Vestey (1941–2021), britischer Geschäftsmann und Hofbeamter

Vestey steht für:
 Baron Vestey, britischer Adelstitel